Туркменбаши — посёлок городского типа в Балканском велаяте Туркмении, бывший Джанга.
 Туркменбаши — посёлок городского типа в Марыйском велаяте Туркмении, бывший Энергетик.